Natalia Szczypuła (ur. w Nowym Sączu) – polska wokalistka, autorka tekstów i muzyki, vocal coach, wykonująca muzykę pop, soul oraz jazz. Znana publiczności z takich utworów, jak np.: „Lukier“ czy „Z tobą“, którymi zadebiutowała w programie The Voice of Poland 11.

Na co dzień związana z wrocławską sceną muzyczną. Otrzymała tytuł „Wokalistki roku 2021” w wyniku głosowania internautów na portalu muzycznym Muzykoholicy.com. Koncertuje w Polsce i na całym świecie, np. w Wielkiej Brytanii czy w Chinach.

W swojej muzyce  łączy ze sobą różnorodne style (soul, jazz, funk), wzbogacając je sporą dawką popowej lekkości. Cechą wspólną jej piosenek są zapamiętywalne motywy – łączy ambitną muzykę z szybko wpadającymi w ucho melodiami, które każdy może zanucić. To utwory po polsku i po angielsku, zakorzenione w soulowej estetyce, ale jednocześnie bardzo różnorodne, trafiające do szerokiego grona słuchaczy.

Życiorys 
Urodziła się w Nowym Sączu. Jest córką muzyka Krzysztofa Szczypuły, certyfikowanego trenera wokalnego Complete Vocal Technique i Beaty Szczypuły, również uzdolnionej muzycznie. Ma dwie siostry, Esterę i Zuzannę, które tak jak ona śpiewają i grają na instrumentach. Wychowała się na muzyce gospel i soul. 
Pierwsze doświadczenia sceniczne zdobywała w liceum, śpiewając w zespole Deja Vu, który tworzyli muzycy obecnie znani z krakowskiego Recycling Band. Liczne nagrody Grand Prix zdobywane w czasach młodości na przeróżnych wokalnych festiwalach zachęciły ją do rozwijania kariery wokalnej. 
W 2001 roku ukończyła pierwszy stopień Państwowej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Nowym Sączu w klasie fletu poprzecznego. Wokalny talent rozwijała we Wrocławskiej Szkole Jazzu i Muzyki Rozrywkowej oraz London Center of Contemporary Music w Wielkiej Brytanii, na kierunku wokalistyka. W czasie studiów w Londynie występowała w lokalnych klubach (Amersham Arms, The Cube, itd.). Uczestniczyła w licznych warsztatach muzycznych i wokalnych, prowadzonych m.in. przez Deana Kaelina, Kevina Mahogany i Marcusa Millera. W międzyczasie skończyła również filologię angielską na Uniwersytecie Wrocławskim, na kierunku tłumaczeniowym. Jej pasją jest tłumaczenie książek – ma na koncie już 10 publikacji dla różnych wydawnictw (Wydawnictwo Dawida, Wydawctwo Znak).

Jest zaangażowana w pracę z wieloma zespołami (Trelecaster, Vertigo Band, Spirituals Singers Band – gościnnie), pojawia się w wielu projektach: Beyonce Show (od 2017 r.), Stevie Wonder Unknown (od 2018 r.), Jamiroquai Night (od 2018 r.), Barka Challenge (2021 r.), Betlejem w Polsce (od 2022 r.). Od 2018 r. jest liderką zespołu reprezentującego Vertigo Jazz Club and Restaurant – Vertigo Band.  
Współpracuje z cenionym wrocławskim kompozytorem, Sebastianem Ładyżyńskim. Z tej współpracy zrodził się m.in. utwór „Boroughs” wykonywany z Sound Factory Orchestra. Użyczyła swojego głosu do ścieżki dźwiękowej spektakli "Siostra i Cień", "Café Panique", "Dryl" oraz filmu "Błoto" (2018), dzięki czemu jej nazwisko można odnaleźć na Filmwebie. W 2014 r. pojawiła się autorska płyta nagrana w ramach projektu Jay Tunes z kompozycjami Natalii oraz Jędrzeja Lubicza. Współpraca zaowocowała szeregiem koncertów, m.in. na Legnica Jazz Day jako support przed Gregoire Maret Quartet w 2015 r. 
W grudniu 2019 r. koncertowała w Chinach w ramach „Polish Games – Creative Poland: The Concert”. U boku Natalii Grosiak wykonała utwory z polskich gier z towarzyszeniem 100-osobowej orkiestry z Ningbo oraz wrocławskiej Sound Factory Orchestra pod kierownictwem Roberta Kurdybachy. Koncert odbył się w filharmonii w Szanghaju. Spotkał się ze wspaniałą reakcją publiczności.

Jej piosenki można usłyszeć na antenie Radia RAM, Radia Wrocław, Wrocław Kultura, Radia Luz, Radia eM 107,6 Fm oraz Radiowej Trójki i Czwórki. Singiel „Brand New”, znalazł się na czele listy „Polska Alternatywa” (plusmusic.pl), a wcześniejszy, „Toniesz” zagościł na liście „Znane i lubiane” (Spotify). Singiel "Z Tobą", który swój debiut miał w finale programu The Voice of Poland, królował na playlistach "New Music Friday Polska", "Po prostu po polsku", czy "Polski Pop 2021". Utwór ma już ponad 170 tys. wyświetleńna YouTube. Najnowszy singiel, „Więcej“ gościł na playliście EQUAL Polska. 

Obecnie pracuje nad płytą autorską, koncertuje w całej Polsce i uczy wokalu w oparciu o techniki CVT, SLS i własne doświadczenie sceniczne.„Głos Natalii jest szlachetny jak najlepsze czerwone wino.
To wokalistka wszechstronna, odnajduje się znakomicie w wielu gatunkach.
Twórcza, ciągle się rozwija, jest motorem napędowym wielu projektów muzycznych.
Natalia ma dużo kobiecej siły, którą przelewa na muzykę i teksty swoich piosenek.
Na koncertach ekspresyjna, żywiołowa, czasami drapieżna a czasami pięknie delikatna.
Świetnie komunikuje się z publicznością, trzymając ją w ciągłym napięciu.“Jarek Treliński, gitarzysta zespołu Raz Dwa Trzy„To muzyka w stylu glamour, cały czas jest jej mało na naszym rynku, a Natalia Szczypuła i jej skład zabierają nas do swojego świata, w którym chce się zostać na dużo dłużej niż te kilka minut.“
Michał Kazulo, dziennikarz muzyczny radia Wrocław Kultura„Rok 2021 zdecydowanie należał do Natalii Szczypuły. Artystka zwyciężyła w jednym z najbardziej prestiżowych festiwali muzycznych w Polsce ,,Ladies’ Jazz Festival”. Utalentowana wokalistka podbiła serca jury, które pod przewodnictwem artystki Urszuli Dudziak przyznało jej nagrodę Grand Prix. Sukcesami okazały się także utwory ,,Lukier” i ,,Więcej”, które wydała w 2021 roku.”Natalia Sekuła, Dobry Tygodnik Sądecki„Natalia Szczypuła posiada zdolność do tworzenia bezpretensjonalnych i szykownych piosenek, które wykraczają poza oczywistą formę popu. Jej utwory oparte są na wyraźnie zaznaczonej melodii i ładnie poprowadzonych harmoniach.”Polska Płyta – Polska Muzyka (Internetowy portal muzyczny)„Jeśli o jakiejś wokalistce można powiedzieć, że jest niepowtarzalna, to właśnie o Natalii Szczypule. Absolutnie wyjątkowa. Utalentowana. Wspaniały człowiek.“Bartosz Szarek, Dobry Tygodnik Sądecki

Ważniejsze nagrody i wyróżnienia 
 2020 Odcinki finałowe The Voice of Poland 11
 2020 Nagroda Grand Prix na Ladies Jazz Festival Gdynia 2021
 2021 Wokalistka Roku w ankiecie czytelników „Muzykoholicy.com”

Single

Skład zespołu 
 Mateusz Witkowski – instrumenty klawiszowe, produkcja
 Piotr Treliński – gitary
 Żenia Betliński – bas
 Mateusz Maniak – perkusja

 Zuzanna Bukowska (siostra) – chórki
 Kasia Szyszka – chórki
 Estera Szczypuła - Sipiora (siostra) – chórki 
 Jan Chojnacki – trąbka
 Karol Wieczorek – saksofon tenorowy
 Mateusz Leszczyński – saksofon barytonowy

Przypisy 

Ludzie urodzeni w Nowym Sączu
Wokalistki